Fronte di Liberazione Nazionale – gruppo algerino combattente per l'indipendenza dalla Francia del passato
 Fronte di Liberazione Nazionale – gruppo di ribelli del Burundi
 Fronte di Liberazione Nazionale – movimento clandestino greco
 Fronte di Liberazione Nazionale – organizzazione formata della minoranza macedone in Grecia durante la guerra civile greca. 
Fronte di Liberazione Nazionale Corso – gruppo militante corso combattente per l'indipendenza dalla Francia del passato
 Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam del Sud – organizzazione i cui membri sono conosciuti anche come Viet Cong, che combatté nel Vietnam
 Fronte di Liberazione Nazionale di Tripura – organizzazione secessionista indiana
 Fronte di Liberazione Nazionale Gorkha – partito politico indiano
 Fronte di Liberazione Nazionale Gorkha (C.K. Pradhan) – partito politico indiano
 Fronte per la Liberazione e la Ricostruzione Nazionali – gruppo di ribelli haitiani
 Fronte di Liberazione del Québec – gruppo terroristico canadese
 Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale –  partito politico di El Salvador
 Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale – movimento rivoluzionario e partito politico nicaraguense

Pagine correlate 
Fronte Nazionale
Esercito di Liberazione Nazionale